Le mot session peut avoir plusieurs significations :
 En général, une session est le fait pour une assemblée de siéger. 
 En droit constitutionnel, une session est la durée pendant laquelle siège un parlement.
 En informatique, une session est une période délimitée pendant laquelle l'utilisateur interagit avec un programme logiciel.
 Une session scolaire ou une session d'examen est une période de la formation scolaire.
 Un concile d'Église est réparti en plusieurs sessions.
 En théologie, le fait que le Christ, après son Ascension, .
 En musique, une jam session est une séance musicale improvisée.

Culture et divertissement 
 Session, film américain réalisé par Haim Bouzaglo, sorti en 2011 ;
 Session live, émission de radio française lancée en  et diffusée en syndication gratuite dans plusieurs pays ;
 Session, un jeu vidéo de skateboard en développement par Crea-ture Studios, sorti en accès anticipé en 2019.